Жайылма — название населённых пунктов в Казахстане:
 Жайылма — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Жайылма (быв. Ленино) — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Жайылма — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Жайылма — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Жаилма